Tyrant peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 Tyrant, une série télévisée américaine diffusée sur FX depuis 2014

Fiction 
 Tyrant, super-vilain cosmique créé par Marvel Comics ;
 Tyrant, créature dans la saga Resident Evil

Musique 
 Tyrant, groupe de heavy metal ;
 Tyrant, chanson du groupe OneRepublic, dans l'album Dreaming Out Loud ;